Kana kan være flere ting:

 Kana – By i Galilæa, hvor Jesus ifølge Johannesevangeliet under brylluppet i Kana gjorde vand til vin.
 Kana (sanger) – Japansk pop- og rocksanger.
 Kana (skriftsystem) - Fællesbetegnelser for de to japanske stavelsesskrifter hiragana og katakana.
 Kana'an – Kana'ans land : i gammel tid et navn på landet vest for Jordan-floden.
 K'naan – En somalisk sanger.